Dans la mythologie grecque, Dino est l'une des trois sœurs Grées ;
 Dino est une abréviation familière du mot dinosaure ;
 Dino est une petite ile au large de la Calabre ;
 Dino est un village de la République démocratique du Congo ;
 Dino est un prénom ;
 Dorothée de Courlande, duchesse de Dino;
 Alfredo « Dino » Ferrari est un ingénieur italien du constructeur automobile Ferrari, fils d'Enzo Ferrari, fondateur de la marque.
 Dino est une marque d'automobiles construites par Ferrari, ainsi nommée en hommage à Dino Ferrari.
 Dino est un coupé sportif du constructeur automobile Ferrari produit à partir de 2022, nommé en hommage à Alfredo Ferrari, surnommé Alfredino.
 Gilles Benizio, est un acteur français plus connu sous le nom de Dino du duo Shirley & Dino.
 Güzin Dino (1910-2013), femme de lettres turque.
 DINO est l'acronyme du terme péjoratif américain Democrat in Name Only. 
 Dino est un client XMPP.
 Eugenio Zambelli connu sous le nom de Dino (1948 - ...), chanteur et acteur italien.
Dino, (11/02/1999) aussi connu sous le nom de Lee Chan est un chanteur sud coréen du groupe Seventeen (groupe sud-coréen).